Barry Knight désigne :
 Barry Knight (né en 1938), joueur anglais de cricket
 Barry Knight (né en 1954), homme politique américain
 Barry Knight (né en 1960), arbitre anglais de football